Зухд ( — «аскетизм», «воздержание», «отречение») — одно из основных этических понятий ислама, предполагающее отказ от земных удовольствий. Часто переводится как аскетизм. В суфизме этот термин означает необходимый этап мистического пути. Обладающий этим качеством называется захидом.

Большинство средневековых исламских богословов прибавляли к своему имени эпитет захид. Суфии и многие исламские богословы видели в зухде способ «очищения» души и сердца от мирской «скверны». В исламе господствует концепция «умеренного» зухда, при котором «мирские соблазны не отвлекают мусульманина-аскета от „искреннего“ служения Аллаху». В современном мусульманском мире понятие зухд и захид употребляются преимущественно в значении благочестивой жизни и благочестивого человека.

История 
В первые века хиджры аскетические настроения затронули практически все направления ислама. Чаще всего они использовали термины ниск («благочестие», «подвижничество»), кана’а («умеренность и контроль над желаниями») и вара’ («крайняя осмотрительность в различении дозволенного и запрещённого религиозным законом»), но в VIII веке эти понятия заменил термин зухд.

Тема зухда прослеживается уже в ранних сборниках хадисов, агиографической литературе и суфийских «учебных» сочинениях X—XIII веков. Концепция зухда оформилась в среде видных деятелей раннего мусульманского благочестия (зуххад), среди которых Хасан аль-Басри, Суфьян ас-Саури, Ибрахим ибн Адхам и др. Западные исламоведы считают, что концепция зухда формировалась, возможно под влиянием христианского монашества, манихейства и индийской традиции, и развивалась в русле суфийской традиции. Суннитское (особенно ханбалитское) понимание зухда подразумевает подавление страстей путём воздержания от мирских благ, бедности, уменьшения сна и пищи, а также практики «повеления одобряемого и запрещения осуждаемого».

В VIII—IX веках в арабской поэзии начал распространяться жанр, представленный короткими лирико-философскими произведениями. Этот жанр получил название зухдийят.

Крайний аскетизм 
Ислам запрещает крайний аскетизм и призывает к умеренности в нём. В Коране и Сунне пророка Мухаммада «нет каких-либо призывов к крайнему аскетизму». Более того, в одном из хадисов говорится, что «в исламе нет монашества». Существовавшие в первые века хиджры отшельники (захиды) «призывали к воздержанию во всём и к пренебрежению земными радостями».

Крайние проявления зухда наблюдались в практике суфиев, приводя к совершенной индифферентности к лишениям и полнейшему квиетизму. Среди таких проявлений: отказ от всего преходящего, сосредоточение на Боге своих помыслов, очищение сердца от всего, что может отвлечь от него.

Суфизм 
«Захиды стали предшественниками суфиев, для которых зухд стал одной из ступеней, приближающих верующего к Аллаху». «Оправдывая зухд, суфии ссылались на упомянутый в Коране принцип „упования на Аллаха“ (таваккуль)».

Осознание опасности искушений (тайная гордыня, лицемерие) и введение школой маламатия и аль-Мухасиби методов внутреннего самонаблюдения привели к выработке в суфийской концепции аз-зухд фи-з-зухд («воздержание в воздержании»). Суть этой концепции состоит в том, что суфий освобождается от всего мирского (дунья) и воздерживается от своего воздержания. При этом он достигает состояния, при котором он может безбоязненно обращать внимание на мирскую жизнь и идти дальше по пути познания потустороннего мира (ахират). Это состояние аль-Газали называл «удовлетворенность Богом» (аль-истигна’ би-Ллах).

Суфийское понятие аскетизма включает забвение в своем сердце всего, кроме Бога; проведение всего своего времени в молитвах и безразличное отношение к прелестям земной жизни. Захиды считают обязательным для себя отказ от совершения больших грехов и всего того, что мешает искреннему служению Богу.

Примечания

Литература 

 на русском языке
 
 
 
 
 на других языках
 
 

Аскетизм